Змагання з фехтування на рапірах в індивідуальній першості серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2008 пройшли 11 серпня. Участь взяли 41 спортсменка з 24 країн.

Змагання

Фінальний раунд

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
Офіційний сайт